

Patronyme
 Andy McEvoy, (1938-1994), était un joueur et entraîneur de football anglais.
 Arthur McEvoy, (1868-1904), était un joueur français de cricket.
 Cameron McEvoy, (1994- ), est un nageur australien.
 Frederick McEvoy, (1907-1951), était un bobeur et pilote automobile australien et britannique.
 Jonathan McEvoy, (1989- ), est un coureur cycliste britannique
 Tom McEvoy, (1944- ), est un joueur professionnel de poker et auteur.

Homonymie
Homonymie de patronyme